«Голливуд, я люблю тебя» () — малобюджетная кинокомедия режиссёра Джейсона Бушмена. Картина снималась вживую в реальных местах Лос-Анджелеса.

Сюжет 
После неудачных отношений с бойфрендом, не выдержав долгой и нагоняющей тоску зимы, парижский гей Джером, бросив всё, импульсивно приезжает в Лос-Анджелес, для того чтобы провести здесь Рождество. Во время своего пребывания в городе, он встречает разных людей. У Джерома есть сокровенное желание — он мечтает стать кинозвездой. Но парень не может просто так порвать со своим прошлым: город ангелов, конечно, хорош, но сердце героя там, где его дом — в Париже.

В ролях

Отзывы 
Питер Дебрудж на странице ведущего американского еженедельника о киноиндустрии Variety отметил, что хотя фильм в целом и позиционируется как комедия, он затрагивает и вполне серьёзные темы, такие как СПИД, гомосексуальная проституция, а также двойные стандарты, которым часто следуют актёры-геи.

Ссылки 
 
 Официальный сайт фильма

Примечания 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2009 года
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы о мужской проституции
Фильмы о Голливуде